

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 8, w tym 6 podstawowych
 Toporów – wieś w woj. lubuskim, w pow. świebodzińskim, w gminie Łagów 
 Toporów – wieś w woj. łódzkim, w pow. wieluńskim, w gminie Wierzchlas 
 Toporów – część wsi Kadzielin w woj. łódzkim, w pow. zgierskim, w gminie Głowno
 Toporów – część wsi Słupów w woj. małopolskim, w pow. miechowskim, w gminie Słaboszów
 Toporów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. łosickim, w gminie Łosice 
 Toporów – wieś w woj. podkarpackim, w pow. kolbuszowskim, w gminie Cmolas 
 Toporów – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. opatowskim, w gminie Iwaniska 
 Toporów – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. pleszewskim, w gminie Gizałki

Inne 
 Toporów – wieś w obwodzie lwowskim

Zobacz też 
 Topór
 Toporek